Дирк () — нидерландское (а также немецкое и английское) мужское имя, вариант имени Дитрих.

Известные только по имени 
 Дирк I () — граф Кеннемерланда, граф Западной Фрисландии (Голландии)
 Дирк II () — граф Западной Фрисландии (Голландии; с 928/949 года), сын или внук Дирка I
 Дирк III () — граф Западной Фрисландии (Голландии; с 993 года), внук Дирка II
 Дирк IV () — граф Западной Фрисландии (Голландии; с 1039 года), сын Дирка III
 Дирк V () — граф Западной Фрисландии (Голландии; с 1061 года), внук Дирка IV
 Дирк VI () — граф Голландии (с 1121 года), внук Дирка V
 Дирк VII (? — 1203) — граф Голландии (с 1190 года), внук Дирка VI

Другие 
 Адвокат, Дирк (Дик) (род. 1947) — нидерландский футболист и тренер
 Бабюрен, Дирк ван () — голландский живописец
 Баутс, Дирк () — нидерландский живописец
 Бенедикт, Дирк (род. 1945) — американский киноактёр
 Богард, Дерк (Дирк) () — британский киноактёр
 Брауэр, Дирк (1902—1966) — американский астроном
 Ван дер Аа, Дирк (1731—1809) — нидерландский художник
 Гогендорп, Дирк ван (1761—1822) — голландский дипломат и государственный деятель
 де Вит, Хендрик Корнелис Дирк (1909—1999) — нидерландский ботаник
 Кампхёйзен, Дирк Рафаэлс () — нидерландский поэт, художник и богослов
 Коорнгерт, Дирк Волькертсен (1522—1590) — голландский учёный
 Костер, Дирк (1889—1950) — нидерландский физик
 Кёйт, Дирк (род. 1980) — нидерландский футболист
 Мадж, Дирк (род. 1928) — намибийский политик
 Марселлис, Дирк (роди. 1988) — нидерландский футболист
 Мартенс, Дирк () — видный представитель нидерландского гуманизма, книгоиздатель
 Медвед, Дирк (род. 1968) — бельгийский футболист
 Наннинга, Дирк (Дик) (род. 1949) — нидерландский футболист
 Нибель, Дирк (род. 1963) — немецкий политик
 Новицки, Дирк (род. 1978) — немецкий баскетболист
 Опперман, Дирк (1914—1985) — южноафриканский поэт и драматург (на языке африкаанс)
 Райт, Дирк (род. 1947) — немецкий композитор
 Ригерт, Дирк — немецкий музыкант
 Слотен, Дирк Фок ван (1891—1953) — нидерландский ботаник
 Фримаут, Дирк (род. 1941) — бельгийский инженер, астронавт, первый подданный Бельгии, совершивший космический полёт
 Халс, Дирк (1591—1656) — голландский живописец и график
 Хартог, Дерк (Дирк) (1580—1621) — голландский мореплаватель
 Чиверс, Дирк — голландский пират, действовавший в Красном море и Индийском океане в течение 1690-х годов.
 Якоби, Дирк (род. 1962) — немецкий ватерполист

См. также 
 Дирк (кинжал)